Жолтай:
 Джолтай — село на юге Молдавии в составе автономного территориального образования Гагаузия.
 Жолтай (озеро) — озеро в Сарыкольском районе Костанайской области Казахстана.